Lauretta steht für:
 Damien Lauretta (* 1992), französischer Schauspieler und Sänger
 Dante Lauretta (* 1970), französischer Planetenwissenschaftler
 Lauretta (Saarbrücken) (* um 1220; † 1271), Gräfin von Saarbrücken
 eine Variante des Vornamens Laura
 (5819) Lauretta, Asteroid des Hauptgürtels